John Phillips kan henvise til

 John Phillips (astronaut), en amerikansk videnskabsmand og astronaut 
 John Phillips (musiker), en amerikansk sanger og sangskriver og medlem af Mamas and the Papas
 John Phillips (MMA-udøver), en walisisk MMA-udøver
 John Phillips (geolog) (1800–1874), en engelsk geolog